Древний Рим
 Гай Беллиций Наталис () — римский политический деятель, консул 68 года.
 Гай Беллиций Наталис Тебаниан (Gaius Bellicius Natalis Tebanianus) — римский политический деятель, консул 87 года.

Позднее
 Наталис, Александр (; 1639—1724) — французский богослов, автор обширного труда по церковной истории.
 Наталис, Гервей (; ок. 1260—1323) — бретонский монах-доминиканец, философ-томист.
 Наталис, Михаэль (1610—1668) — фламандский гравёр.

Примечания